Югозападна Трета лига през сезон 2020/21 се състои от 18 отбора. Първият отбор в края на сезона влиза във Втора лига, а последните два отпадат в Областните футболни групи.

Промени

Отбори, спечелили промоция за Втора лига 
Миньор Перник
Спортист (Своге)
Септември (Симитли)

Отбори, спечелили промоция от Областните групи 
Пирин (Гоце Делчев)
Велбъжд (Кюстендил)
Гранит (Владая)
Левски Чепинци

Класиране 

На Кюстендил са отнети 3 точки във връзка с изваждането на отбора юноши младша възраст на клуба от групата, в която се състезават.

А група
А група
„В“ аматьорска футболна група по сезон